Рудська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Рудська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район